Matancillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Matancillas, Jalisco, Ojuelos de Jalisco, 
 Matancillas, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 Matancillas, Guanajuato, San Luis de la Paz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar